El Torneig de Doha 2022, també conegut com a Qatar ExxonMobil Open 2022, és una competició tennística masculina disputada sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 30a edició del torneig es va celebrar entre el 14 i el 19 de febrer de 2022 al Khalifa International Tennis Complex de Doha, Qatar.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2022
ATP Tour 2022
2022 a Àsia